Ольга Моисеева: Моисеева, Ольга Леонидовна (род. 1974) — советская и российской пловчиха в ластах.
 Моисеева, Ольга Николаевна (1928—2021) — советская артистка балета, педагог.